

Geografia
Cristina – comune brasiliano
Cristina – comune spagnolo
Cristina – località e stazione ferroviaria tra i comuni italiani di Ariano e Montecalvo

Musica
Cristina/In vita mia – singolo di Bobby Solo del 1964
Cristina – album di Cristina D'Avena del 1989, colonna sonora del telefilm omonimo
Cristina – singolo di Cristina D'Avena del 1989, sigla del telefilm omonimo

Persone
Ada Cristina Almirante – attrice italiana
Augusto Cristina – calciatore italiano
Cosimo Cristina – giornalista italiano
Ines Cristina Zacconi – attrice italiana
Mirella Cristina – politica italiana
Olinto Cristina – attore e doppiatore italiano

Altro 
Cristina – nome di persona
Cristina – nave della Real Marina del Regno delle Due Sicilie e successivamente della Regia Marina
Cristina – serie televisiva